Сан Висенте де ла Круз има више значења:

 Сан Висенте де ла Круз (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Висенте де ла Круз (Виља Хуарез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику